Naturdenkmal Baumgruppe steht als Name bzw. -bestandteil in Brilon für:
 Naturdenkmal Baumgruppe aus 3 Winterlinden
 Naturdenkmal Baumgruppe aus 2 Bergahorn
 Naturdenkmal Baumgruppe aus 2 Rotbuchen
 Naturdenkmal Baumgruppe, 2 Linden, Zur Heide
 Naturdenkmal Baumgruppe aus 2 Eschen und 1 Ulme
 Naturdenkmal Baumgruppe aus zwei Bergahorn und einer Kastanie
 Naturdenkmal 054 – Baumgruppe 1 Linde, 1 Kastanie, 1 Ahorn
 Naturdenkmal Baumgruppe, 1 Esche, 1 zweistämmige Linde, 1 Ulme, 1 Kastanie an der B 7